Tjyrvona Zorka (vitryska: Красная Звязда, ryska: Красная Звезда) är en by i Belarus.   Den ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Minsk. Tjyrvona Zorka ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Natur och klimat 
Terrängen runt Tjyrvona Zorka är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Tjyrvona Zorka. Runt Tjyrvona Zorka är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Kletsk,  km nordväst om Tjyrvona Zorka.

Omgivningarna runt Tjyrvona Zorka är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Se även 
 Landsbygdsorter i Minsks voblasć
 Vitrysslands landsbygdsorter

Referenser

Kommentarer

Källor 

Landsbygdsorter i Minsks voblasć